Аннинская — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Аннинская — первоначальное название (до 1760 года) с. Аннино Рязанской области.
 Аннинская — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Аннинская — станица, Хопёрский округ (Область Войска Донского).

Фамилия 
Женская форма фамилии . Известная носительница:
 Аннинская, Маргарита Матвеевна — русская советская актриса. Народный артист Азербайджанской ССР.

Прочее 

 Аннинская улица — улица в Волгограде.
 Аннинская медаль — Орден Святой Анны.

См. также 
 Анненский